Mahler (en alemán, pintor) es el apellido, en esta enciclopedia:

 de Gustav Mahler, compositor posromántico;
 de Alma Mahler, esposa del anterior;
 de Ángel Mahler, compositor y director de orquesta argentino;
 de Margaret Mahler, psicoanalista húngara;
 de William F. Mahler 1930- , botánico estadounidense.

Del apellido se han derivado otras denominaciones:

 Orquesta de Cámara Mahler;
 Joven Orquesta Gustav Mahler.